Shangjia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shangjia (socken i Kina, Hunan), 
 Shangjia (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar